Baldy Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Baldy Lake (Alaska)
 Baldy Lake (Mineral County, Colorado)
 Baldy Lake (Saguache County, Colorado)
 Baldy Lake (Idaho)
 Baldy Lake (Michigan)
 Baldy Lake (Minnesota)
 Baldy Lake (Beaverhead County, Montana)
 Baldy Lake (Sanders County, Montana)
 Baldy Lake (Oregon)